Рикка́рдо Куччо́лла (; 5 сентября 1924, Бари, Апулия, Италия — 17 сентября 1999, Рим, Лацио, Италия) — итальянский актёр театра и кино.

Биография 
По образованию юрист. Начинал артистическую карьеру как диктор. Принимал участие в озвучивании документальных фильмов, а также в дубляже. Работал в театре. Снимался в кино и на телевидении. Наиболее известная роль — Николло Сакко в картине «Сакко и Ванцетти».

Избранная фильмография

Актёр 
  — Они шли на Восток / Italiani brava gente — Санна (Италия—СССР)
  — Лгунья / La bugiarda
  — Жизнь Данте / Vita di Dante — рассказчик (мини-сериал)
  — Франциск Ассизский / Francesco d’Assisi — Леоне (ТВ)
  — Семь братьев Черви / I sette fratelli Cervi — Джелиндо Черви
  — Сексуальная революция / La rivoluzione sessuale — Эмилио Миссироли
  — Следствие закончено, забудьте / L’istruttoria è chiusa: dimentichi — Пезенти
  — Сакко и Ванцетти / Sacco e Vanzetti — Никола Сакко
  — Ценный специалист с обеспеченным будущим / Un apprezzato professionista di sicuro avvenire — Никола Перелла
  — Полицейский / Un flic — Поль Вебер
  — Убийство Маттеоти / Il delitto Matteotti — Антонио Грамши
  — Борсалино и компания / Borsalino and Co. — Вольпоне (Франция)
 1974 — Бешенные псы // Cani arrabbiati
  — В Сантьяго идёт дождь / Il pleut sur Santiago — Оливарес (Франция—Болгария)
  — Последний день школьных занятий перед рождественскими каникулами / L’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale — Амбро
  — Антонио Грамши: Тюремные дни / Antonio Gramsci: i giorni del carcere — Антонио Грамши
  — Спрут 5 — La Piovra 5 — Риккардо Респиги
  — Ванильно-клубничное мороженое / Vanille fraise — Андреани
  — Брат нашего Бога / Our God’s Brother — монах

Награды 
 1971 — Серебряный приз за лучшую мужскую роль 24-го Каннского кинофестиваля («Сакко и Ванцетти»)

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 527

Ссылки 

Актёры театра Италии
Актёры озвучивания Италии
Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую мужскую роль